Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1988 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 20 juin au . Ce tournoi de tennis est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Zina Garrison et Sherwood Stewart battent Gretchen Rush et Kelly Jones en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1988
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Sport en Angleterre en 1988
Tennis en juin 1988
Tennis en juillet 1988